Сьеса () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бесайя. Занимает площадь 44 км². Население — 615 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Кантабрии
Населённые пункты Кантабрии